Artomyces — рід грибів родини Amylostereaceae. Назва вперше опублікована 1982 року.

Класифікація 
До роду Artomyces відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Jülich, W. 1981. Higher taxa of Basidiomycetes. Bibliotheca Mycologica. 85:1-485 - P.395

Роди грибів
Агарикоміцети